Антонина Михайловна Зубова (29 апреля 1928 ― 9 апреля 2014) ― советский и российский педагог, учитель, участник трудового фронта в годы Великой Отечественной войны, заслуженный учитель РСФСР, почётный гражданин города Самары (1999).

Биография 
Родилась 29 апреля 1928 года в селе Глебовка, ныне Башмаковского района Пензенской области в многодетной крестьянской русской семье. Позже вся семья переехала на станцию Пачелма. Отец работал путевым обходчиком, в 1940 году умер от воспаления легких. На фронте пали смертью храбрыхдва старших брата Антонины. В войну наравне со взрослыми она трудилась в совхозе и училась в школе. Награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.». 

После войны и послевоенной разрухи она начала трудиться учителем начальной школы в городе Сызрани. Именно здесь стали проявляться её талант педагога и руководителя. С 1948 года она член КПСС. Трудовой путь прошла от простого учителя до директора школы. 

В 1957 году она переходит на работу директором в школу-интернат № 14. Под её руководством учебное заведение стало научной базой Московского НИИ дефектологии. Шла апробация программ и учебников, новых методов и методик работы с детьми с ограниченными возможностями. Этот опыт работы изучался, а затем внедрялся в практическую деятельность школ города и всей страны.

В 1964 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель РСФСР», а с 1967 года она работала в должности заведующей отделом образования Куйбышевского горисполкома. До выхода на пенсию, в 1989 году Антонина Михайловна руководила Куйбышевским образованием. За годы её трудовой деятельности на ответственном посту было построено 73 школы, школа-интернат для слепых детей, школы для детей с поражением центральной нервной системы и умственно - отсталых детей, было введено в эксплуатацию 46 пристроек к школьным зданиям, 46 бюджетных детских садов.

Находясь на пенсии, она продолжила педагогическую работу в школе №14 учителем истории, активно участвовала в общественной жизни города. С 1999 года являлась Председателем Консультационного общественного Совета по вопросам образования при Главе городского округа Самара.

В 1999 году решением депутатов Самарской городской Думы удостоена звания "Почётный гражданин города Самары".

Проживала в городе Самаре. Умерла 9 апреля 2014 года.

Награды и звания 
 Орден Трудового Красного Знамени (1978)
 Орден Знак Почёта (1971)
 Медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" 2 степени (2007)
 Медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг.» (1993)
 Медаль «В ознаменование 100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» (1970)
 Заслуженный учитель школы РСФСР (1964)
 Отличник просвещения
 Болгарский нагрудный знак «Отличник просвещения» (1978)
 другими медалями

 Почётный гражданин города Самары (1999)

Примечания

Ссылки 
 Антонина Михайловна Зубова 
 Биография Антонина Михайловна Зубова
 Учитель Антонина Зубова 
 Антонина Зубова
Почётные граждане Самары
Педагоги